El apellido Klett puede referirse a:
 Gustav Theodor Klett, médico y botánico alemán;
 Mark Klett, fotógrafo e investigador estadounidense.